Der Volkswagen Cup 1991 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Frauen in Leipzig. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 30. September bis 6. Oktober 1991 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Jana Novotná mit 6:3 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Manon Bollegraf / Isabelle Demongeot mit 6:4 und 6:3 gegen Jill Hetherington / Kathy Rinaldi.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in Leipzig